«Топчумба» — советский короткометражный кукольный мультфильм 1980 года. Снят по сказке Бориса Заходера.

Сюжет 
Про неуклюжего медвежонка, которого папа научил песенке и гимнастическим упражнениям, благодаря которым он стал ловким.

Песенка медвежонка:
Я Топтыжка — не топчумба,Я гимнамба научумба!
Намба томба захотембаИ немномба попотемба!

Съёмочная группа

Источники 
Отрывок из статьи:

Единственную крупную кукольную ленту к Олимпиаде снял в 1980 году К. Г. Малянтович. Это «Топчумба», экранизация одноименной сказки Б. В. Заходера (художник-постановщик И. В. Дегтярева). Авторы вовремя заметили сходство главного героя заходеровского сюжета с медвежонком Мишей. Учитывая спортивную тематику сказки, такой фильм пришелся очень кстати в олимпийский год. 
Георгий Бородин «Олимпиада как мультфильм»

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1980 года
Мультфильмы по сценариям Бориса Заходера
Мультфильмы о медведях